Terra Nova (v latině, portugalštině a katalánštině), někdy psáno jako Terranova, česky doslovně „nová země“ má více významů:

Místopis

Angola 
 Terra Nova – rezidenční čtvrť v luandské městské části Rangel

Antarktida 
 Terra Nova (záliv) () – záliv u Viktoriiny země
 Terra Nova Islands  – dvojice přízračných ostrůvků poblíž Antarktidy
 Mount Terra Nova  – hora s vrcholem 2 130 m

Brazílie 
 Terra Nova (Bahia) – město ve státu Bahia
 Terra Nova (Pernambuco) – město ve státu Pernambuco
 Terra Nova  – řeka ve státu Pernambuco
 Terra Nova do Norte – město ve státu Mato Grosso

Kanada 
 Terra Nova (volební obvod) – volební obvod v provincii Newfoundland a Labrador
 Terra Nova (Newfoundland a Labrador) – vesnice v provincii Newfoundland a Labrador
 Terra Nova National Park – národní park v Newfoundlandu
 Terra Nova River – newfoundlandská řeka
 Terra Nova (Nové Skotsko) – obydlená oblast v Novém Skotsku

Námořnictví 
 HMCS Terra Nova (DDE 259) – torpédoborec kanadského námořnictva třídy Restigouche sloužící v letech  1959–1997
 Expedice Terra Nova, také Britská antarktická expedice – objevitelská a vědecká expedice vedená  Robertem Falconem Scottem, 
 Terra Nova (loď) – loď expedice Terra Nova
 Terra Nova FPSO – ropná loď typu plovoucího, výrobního, skladovacího a vykládacího plavidla (FPSO)

Kultura

Film a televize 

 Terra Nova (seriál) – americký sci-fi seriál
 Terra Nova (dokument) – dánský dokument z roku 1932
 Terra Nova (film, 1991) – italský film z roku 1991 
 Terra Nova (film, 1998) – australský film z roku 1998 
 Terra Nova (Star Trek) – šestý díl první řady seriálu Star Trek: Enterprise
 Terranova (televizní stanice) – německá televizní stanice

Hudba 
 Terranova (skupina) – německá hudební skupina

Hry 
 Terra Nova (desková hra) – strategická desková hra
 Terra Nova: Strike Force Centauri –  počítačová hra z roku 1996